Roundup peut faire référence à:
 Roundup : marque d'herbicide
 Round-up : attraction foraine
 Roundup, une ville du Montana
 Roundup : Un logiciel de suivi de problèmes (bugtracker) écrit en Python
 Round-Up : jeu vidéo d'arcade de 1981

Voir aussi 
 The Round Up, film américain de 1902